PDP est un sigle pour :

En politique 
 le Parti démocrate populaire (1924-1940), premier grand parti politique démocrate-chrétien moderne en France ;
 le Parti démocrate populaire, parti espagnol démocrate-chrétien ;
 le Parti démocrate progressiste ;
 le Parti démocratique populaire ;
 le People's Democratic Party : parti politique au Kenya ;
 le PDP-Laban (« Parti démocratique philippin - Pouvoir populaire »), parti philippin.

En sciences et technologie
 le Packet Data Protocol : protocole pour le transport des données sur un réseau d'ordinateurs.   
 le Programmed Data Processor, gamme de mini-ordinateurs de Digital Equipment Corporation;
 le Plasma Display Panel : écran plasma nouvelle génération.
 le Parallel Distributed Processing : Une approche du connexionnisme par des réseaux de neurones artificiels
 la Probabilité de précipitations : pour les prévisions météorologiques
 Product Detail Page : Fiche produit sur un site web
 le Prélèvement Distal Protégé : Examen microbiologique des poumons.
 le Plan Directeur de Production : outil de planification des besoins en Gestion de la production.

En Économie
 le Profit direct produit : méthode d’analyse de la rentabilité.

Sur les réseaux sociaux
 la photo de profil